Tây Giang (Quảng Nam)
 Tây Giang (Bình Định)
 Tây Giang (Thái Bình)